НАА (кириллицей):
 Национальная армия Азербайджана — государственная военная организация, предназначенная для вооружённой защиты свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики.
 Нейтронно-активационный анализ — метод определения концентраций химических элементов в образце, основанный на нейтронной активации.

См. также 
  (латиницей)